Atongo peut faire référence à :
 Atongo Zimba (né en 1967), chanteur ghanéen ;
 , cours d'eau mexicain ;
 , localité mexicaine ;
 atongo, nom donné au poney chez les Mousgoum.

Voir aussi